Division 1 i fotboll 1999 var 1999 års säsong av Division 1 som bestod av 2 serier med 14 lag i varje serie. Genom att serierna slogs ihop till Superettan säsongen 2000 åkte många lag ner i Division 2.

Seriesystem 
Ett lag från varje serie, norra och södra, flyttades upp till Allsvenskan och tvåorna fick kvala mot lag 11 och 12 i Allsvenskan. Lag 8 i varje division 1-serie fick kvalspela mot vinnarna av playoff-spelen i division 2. Lag 3-7 i varje serie, förlorarna i kvalspelet till Allsvenskan samt vinnarna i kvalspelet till Superettan fick fortsätta spela i Superettan säsongen efter.

Lag 9-14 i varje serie samt förlorarna i kvalspelet till Superettan fick fortsätta spela i division 2.

Serier

Norra 
GIF Sundsvall vann serien och flyttades upp till Allsvenskan. Assyriska FF kom tvåa och gick till kvalspel.

Södra 
BK Häcken vann serien och flyttades upp till Allsvenskan. Gais kom tvåa och gick till kvalspel.

Kvalspel

Kval till Allsvenskan 
 Assyriska föreningen - Örebro SK 2-3 (1-1, 1-2 e.fl)
 Gais - Kalmar FF 3-2 (2-1, 1-1)

Örebro SK kvarstår i Allsvenskan, Gais uppflyttas till Allsvenskan 2000
Kalmar FF nedlfyttas till Superettan 2000, Assyriska föreningen kvalificerad för Superettan.

Kval till Superettan 
Se vidare: Kvalspel till Superettan
 FC Café Opera - Gefle IF (b) 2-2 (0-0, 2-2)
 Ljungby IF - Östers IF 2-3 (1-1, 1-2)

FC Café Opera uppflyttas till Superettan 2000, Östers IF kvarstår i Superettan.
Gefle IF nedflyttas till division II, Ljungby IF kvarstår i division II.

Fotboll i Sverige 1999
1999
Fotbollssäsongen 1999